IMB ist eine Abkürzung:

 für die Innsbrucker Mittelgebirgsbahn
 bei der DDR-Staatssicherheit ein Inoffizieller Mitarbeiter Beobachtung
 einer Organisation zur Seeverbrechensbekämpfung, siehe International Maritime Bureau
 einer Vereinigung von Metallgewerkschaften, siehe Internationaler Metallgewerkschaftsbund
 ein ehemaliger Neutrinodetektor der Universitäten Irvine, Michigan und Brookhaven, siehe Irvine-Michigan-Brookhaven-Experiment 
 für die International Moscow Bank, auf russisch Международный Московский Банк (ММБ)
 für den in den USA verwendeten Intelligent Mail Barcode
 für das Institut für Medien- und Bildungstechnologien der Universität Augsburg
 für den früheren Namen Irish Medicines Board der irischen Behörde Health Products Regulatory Authority 
 für die ehemalige Internationale Musikbibliothek, einer Nachfolgeeinrichtung der "Interalliierte Musikbibliothek"
 für das Institute of Management Berlin der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
 für das Institut für Molekulare Biologie

IMB